Lieschke ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Lieschke (* 1970), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Thomas Lieschke (* 1974), deutscher Basketballspieler